«Chattahoochee» (Чаттахучи) — песня американского кантри-певца Алана Джексона, вышедшая 17 мая 1993 года в качестве 3-го сингла с его третьего студийного альбома A Lot About Livin' (And a Little 'bout Love) (1993). Автором песни выступил сам Алан Джексон и Jim McBride. Она посвящена любви и отношениям, произошедшим во время отдыха на реке Чаттахучи, протекающей по штатам Джорджия, Флорида и Алабама. Песня стала лучшей кантри-песней года журнала Billboard и получила несколько номинаций и наград, включая награды Ассоциации кантри-музыки CMA Awards, в том числе, в престижной категории «Лучшая песня года» (Song of the Year).

«Chattahoochee» достигла первого места в хит-параде кантри-музыки Hot Country Songs (Billboard), продержавшись на вершине 4 недели в июле-августе 1993 года.

Отзывы 
Кевин Джон Койн из Country Universe дал песне оценку A, заявив, что песня хорошо сыграна, потому что она «оглядывалась на невинность юности с удивлением и любовью к переходному периоду жизни».

Награды и номинации 
Источник:.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Кантри-песни
Песни 1993 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни Алана Джексона
Песни, написанные Аланом Джексоном